El término soriana (o Soriana) puede referirse:

 en España, al gentilicio de género femenino de la ciudad de Soria y de la provincia de Soria;
 a Soriana, un núcleo de población del municipio de Estopiñán del Castillo, en Aragón;
 a Cañada Real Soriana Oriental, una de las nueve Cañadas Reales más importantes, y la más larga;
 a Cañada Real Soriana Occidental;
 a la flora soriana protegida, una lista de la flora protegida en esa región de España;
 a la Organización Soriana, un grupo empresarial en México, fundado en 1968, con tiendas de autoservicio en varios formatos;
 a Mercado Soriana, una tienda de autoservicios de dicho grupo, de unos 5.000 m² de superficie.